Újpest FC, mađarski nogometni klub
Újpesti Torna Egylet (vaterpolo), mađarski vaterpolski klub
Újpesti Torna Egylet (hokej na ledu), mađarski hokejaški klub